Abundantie (ecologie), een begrip uit de vegetatiekunde
 Abundantie (scheikunde), de relatieve aanwezigheid van de chemische elementen
 Abundantie (kunst), een in de 17e-eeuwse kunstliteratuur veelvoorkomend synoniem voor ruimte; in overvloed; overvloeiend; voldoening gevend
 Abundantie (beeldende kunst), de personificatie van de overvloed door een als godin gedachte vrouwenfiguur